Fraunschiel ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Fraunschiel (1955–2019), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Melanie Fraunschiel (* 1985), österreichische Boxerin